Le nom de Capac Yupanqui (quechua : Qhapaq « roi » + Yupanki « le grand méritant ») a été porté par deux personnalités de la civilisation inca : 
Capac Yupanqui, est le cinquième des treize empereurs incas. 
Capac Yupanqui, est un général.